Энгуре () — топоним Латвии:
 Энгуре — река в Вентспилсском крае, впадает в озеро Пузес;
 Энгуре — населённый пункт в Энгурском крае, центр Энгурской волости.

См. также 
 Энгурес
 Энгури